Доминик Вальтер (; наст. имя Доминик Грюэ (); род. 22 мая 1942 в Париже, Франция) — французский певец, представитель Франции на конкурсе песни Евровидение 1966. Сын французской шансонье Мишель Арно.

Биография 
Доминик родился в 1942 в Париже. С 14 лет выступал вместе с матерью в различных кабаре-коллективах, также участвуя в небольших театральных постановках. В 1965 повзрослевший Вальтер решает начать исполнительскую карьеру. В 1966 у него появился как нельзя более удачный момент: национальное жюри выбирает молодого певца, чтобы представить Францию на конкурсе Евровидение. К сожалению для певца, он получил только один балл от Монако, и его песня «Chez nous» () финишировала предпоследней. Позднее эта песня была записана также в немецком варианте.

Дальнейшая карьера Доминика складывалась не очень успешно. Неудачно выбранный им музыкальный образ «молодого женоненавистника» и переменный успех у выпущенных им синглов заставляют его покинуть сцену к 1970. В 1982 он вновь возвращается в музыку. На сегодняшний день им выпущено несколько альбомов, и он пользуется некоторой популярностью у местной публики.

Дискография

Альбомы 
 Les vosges (1998)
 Chansons d’amour (2001)
 A ciel ouvert (2004)
 Que c’te broye don (2006)
 Toutes mes chansons sur les Vosges (2007)
 Spectacle «que les Vosgiennes sont belles» (2007)
 y a mon ch’val qui m’dit! (2009)
 Bienvenue à l’Olympia (2011)

Синглы 
Ниже представлены только «выборочные» синглы

 Qui lira ces mots (1966)
 Les Petits Boudins (1967)
 Johnsine et Kossygone (1967)
 Je suis capable de n’importe quoi (1967)
 La plus jolie fille du monde n’arrive pas à la cheville d’un cul-de-jatte (1968)
 Plus dur sera le chut (1968)
 La vie est une belle tartine (1969)

Ссылки 
 Официальный сайт

Участники «Евровидения-1966»
Представители Франции на «Евровидении»